Wypadek komunikacyjny – zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd (z napędem silnikowym lub bez takiego napędu) oraz którego skutki są odpowiednio poważne.

Zobacz też 

 wypadek drogowy
 wypadek lotniczy
 wypadek morski

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Statystyki wypadków drogowych w Polsce – Komenda Główna Policji

Prawo transportowe
Bezpieczeństwo pojazdów